Molekulska formula -{C18H27NO3}- se može odnositi na:

 Droksipropin
 Prosidol
 Zukapsaicin
 Капсаицин